Svídnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Svídnice (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Svídnice (okres Chrudim)